Никола́й Гаври́лович Чернышёв (9 сентября 1906, Казанская, Кубанская область — 2 января 1953, Москва) — советский инженер, конструктор космической и ракетной техники. Доктор технических наук, инженер-полковник (1951). Основатель научной школы по химии ракетных топлив.

Биография 
Родился в станице Казанской Кавказского отдела Кубанской области в семье школьных учителей. С 1912 года жил в Екатеринодаре, учился в Кубанском Александровском реальном училище. В 1918—1920 годах учился в школе в станице Казанской и работал. В 1924 году окончил 7-ю советскую школу II ступени в Краснодаре (ныне средняя школа № 36).

В 1925 году опоздал на экзамены в Московский университет; работал упаковщиком в типографии в Москве, с января 1926 — в потребительском обществе в Ростове-на-Дону.

С 1926 года учился в Донском политехническом институте (Новочеркасск), с 1929 — на факультете бумаги и целлюлозы Ленинградского химико-технологического института им. Ленсовета, который окончил в 1932 году.

По распределению работал на ленинградской фабрике Гознака, затем был призван на действительную военную службу. С 1933 года — старший инженер Газодинамической лаборатории, сектор В. П. Глушко. Участвовал в доработке двигателей ОР-2 (для пилотируемого ракетного самолёта) и 12К (для крылатых ракет С. П. Королёва), в организации моторной лаборатории.

С августа 1936 по апрель 1938 года — начальник испытательной станции в КБ-7; проводил стендовую отработку кислородных ЖРД и лётные испытания ракет.

22 июня 1941 года добровольцем ушёл на фронт. Будучи помощником начальника  27-й армии, 22.7.1941 организовал эвакуацию воинских эшелонов со станции Насва, во время которой руководил отражением атак наземных и воздушных сил противника; был ранен в голову. В августе 1942, будучи начальником инспекции управления начальника артиллерии 4-й ударной армии, вывез из партизанского отряда Гришина (Смоленская область) 2-орудийную 107-мм пушечную батарею с боеприпасами. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени.

В октябре 1942 года отозван с фронта, служил начальником химической лаборатории НИИ-3 СНК СССР (с 1944 — НИИ-1 НКАП). Выезжал на объекты немецкой ракетной техники в Польше (август-сентябрь 1944), Румынии (декабрь 1944 — январь 1945) и Германии (июнь-ноябрь 1945).

В 1940-е годы работал научным сотрудником (по совместительству на факультете №138 Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева

Вернувшийся в институт после контузии на фронте Н.Г. Чернышев возглавил группу по разработке на основе тетранитрометана нового взрывчатого состава для авиационных бомб.

С ноября 1946 по январь 1953 года — начальник отдела зенитных снарядов на жидком топливе НИИ-4 МО СССР. В 1945—1946 годах совместно с М. К. Тихонравовым разрабатывал проект ВР-190 — первый проект стратосферной ракеты.

В 1952 году определил решение проблемы методов противовоздушной обороны районов страны.

Участвовал в создании факультета ракетной техники МВТУ им. Н. Э. Баумана. Читал курс лекций на этом факультете, на Высших инженерных курсах МВТУ, в Академии промышленности вооружения, а также популярные лекции в Политехническом музее.

Умер 2 января 1953 года в возрасте 46 лет. Похоронен на .

Долгое время имя Николая Гавриловича Чернышёва было засекречено. Музей, находящийся в здании школы №20 в ст. Казанской ( ранее - школы №6), где и  учился Николай Гаврилович, является единственным музеем страны, посвящённым одному из разработчиков ракетного топлива.

Научная деятельноcть 
Автор монографии «Химия ракетных топлив» (1948), за которую Учёный совет Института нефти АН СССР присудил учёную степень доктора технических наук, минуя степень кандидата.

Основные направления исследований:
 характеристики и промышленное производство тетранитрометана.
 повышение эффективности рабочего процесса в камерах ЖРД
 процесс самовоспламенения и горения ракетных топлив в пульсирующих ЖРД
 история ракетостроения в СССР.
Достижения:
 разработана и построена лаборатория по производству жидкого азота,
 разработана и построена «бомба» для изучения процесса самовоспламенения озона,
 впервые спроектирован 100-тонный ЖРД с трубчатым экраном в камере сгорания,
 создана самоуправляющаяся калориметрическая бомба для измерения теплотворной способности топлив.

Автор 16 изобретений.

Награды и признание 
 два ордена Отечественной войны 2 степени (1944, 14.4.1945)
 орден Красной Звезды (1944)
 медаль «Партизану Отечественной войны» 2 степени (1943)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медали
 звание «Почётный гражданин города Юбилейный» — за выдающийся вклад в становление отечественного ракетостроения.

Память 
 Именем Н. Г. Чернышёва назван кратер на Луне.
 В средней школе № 20 (в то время № 6) станицы Казанской в 1996 году открыт школьный музей имени Н. Г. Чернышева.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Изобретатели СССР
Конструкторы ракетно-космических систем
Конструкторы СССР
Инженер-полковники (СССР)
Преподаватели МГТУ
Сотрудники Российского химико-технологического университета
Военачальники Великой Отечественной войны
4-й ЦНИИ Минобороны России